Пенини може да се отнася за:

 Пенини – планински масив в Полша и Словакия, част от Карпатите
 Пенини (национален парк, Полша) – национален парк в Южна Полша
 Пенини (национален парк, Словакия) – национален парк в Северна Словакия
 Пенински планини – планина в Англия